est une expression anglaise signifiant « pas de regret ». Elle peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , chanson de Kumi Kōda présente sur l'album  sorti le  ;
  (), film sud-coréen de Lee Song-hee-il sorti en 2006.

Voir aussi